Lauta ist 

 eine Stadt im Landkreis Bautzen, Lauta
 ein Ortsteil der Stadt Marienberg, Lauta (Marienberg)
 eine ehemalige Verwaltungsgemeinschaft, Verwaltungsgemeinschaft Lauta